Composer steht für:

 Composer (Paketverwaltung), Paketverwaltung für PHP
 KompoZer (früher Composer), HTML-Editor (Nachfolger von Nvu)

Siehe auch: